

Toponyme 

 Saint-Fraimbault-de-Lassay, village dépendant de la commune de Lassay-les-Châteaux, dans le département de la Mayenne ;
 Saint-Fraimbault-de-Prières, commune de la Mayenne, où se trouve le barrage de Saint-Fraimbault-de-Prières, sur la rivière Mayenne ;
 Saint-Fraimbault, commune de l'Orne, nommée « Saint-Fraimbault-sur-Pisse » jusqu'au .
 Saint-Fraimbault, ancienne paroisse réunie à Saint-Georges-de-la-Couée, dans le département de la Sarthe.

Saint 
 Saint Fraimbault, saint catholique, évangélisateur dans le Maine.

Voir aussi
 Monastère de Saint-Frambault